Verdensmesterskabet i bandy 2018 var det 38. VM i bandy gennem tiden, og mesterskabet blev arrangeret af Federation of International Bandy. Turneringen var opdelt i en A-gruppe med 8 hold, der spilledes i Khabarovsk, Rusland den 29. januar - 4. februar 2018, og en B-gruppe med de resterende hold, som blev afviklet i Harbin, Kina i perioden 28. januar - 3. februar 2018.

Mesterskabet blev vundet af værtslandet Rusland, som i finalen besejrede de evige rivaler fra Sverige med 5-4, og som dermed vandt VM-titlen for 11. gang. Kampen blev afgjort af Almaz Mirgazov, der scorede det afgørende mål til 5-4 i det 78. minut. Bronzemedaljerne gik til Finland, der besejrede Kasakhstan i bronzekampen med 8-4. I kampen om femtepladsen besejrede USA for første gang nogensinde Norge.

B-verdensmesterskabet blev overraskende vundet af Holland, som vandt over Japan i finalen med 3-2, og som dermed sikrede sig oprykning til A-VM. Hollændernes bedste B-VM-placering indtil da var en tredjeplads, og året forinden var holdet blot blevet nr. 7 i B-VM. Bronzemedaljerne blev vundet af Estland, der i kampen om tredjepladsen slog værtslandet Kina med 11-3.

A-VM

Arena 

A-VM blev spillet i Arena Jerofej med plads til 10.000 tilskuere i Khabarovsk, Rusland i perioden 29. januar - 4. februar 2018.

Hold 

A-VM havde deltagelse af otte hold:
 De syv bedste hold fra A-VM 2017.
 Nr. 2 ved B-VM 2017, der stillede op som erstatning for vinderen af B-VM 2017.

Som vinder af B-VM 2017 var Canada kvalificeret som deltager ved A-VM 2018, men det canadiske landshold meldte afbud til mesterskabet. Som erstatning for Canada udpegede FIB Ungarn, der var blevet nr. 2 ved B-VM 2017, og som dermed deltog i et A-VM for første gang.

Indledende runde 

De otte hold var opdelt i to puljer med fire hold i hver. Puljerne var inddelt efter holdenes placering ved seneste VM, således at de fire højst rangerede hold var placeret i pulje A, mens de øvrige fire hold spillede i pulje B. Begge puljer spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og alle otte hold gik videre til kvartfinalerne. Således blev der udelukkende spillet om seedninger til kvartfinalerne i den indledende runde.

Pulje A

Pulje B

Finalekampe

Samlet rangering

Hædersbevisninger 

Organisationskomiteen hædrede følgende spillere efter mesterskabet.

Derudover kårede repræsentanter fra de tilstedeværende medier et all star-hold bestående af følgende spillere.

Statistik 

Topscorere.

B-VM 

B-VM blev spillet i Harbin i Folkerepublikken Kina i perioden 28. januar - 4. februar 2018 med deltagelse af 8 hold, der spillede om én oprykningsplads til A-VM. Kampene blev afviklet på et udendørs stadion med plads til 6.000 tilskuere tilknyttet Harbins Sportsuniversitet.

Hold

Indledende runde 

De otte hold var opdelt i to puljer med fire hold i pulje A og 4 hold i pulje B. Puljerne var inddelt efter holdenes placering ved seneste VM, således at de fire højst rangerede hold var placeret i pulje A, mens de øvrige hold spillede i pulje B. Begge puljer spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og alle otte hold gik videre til kvartfinalerne. Således blev der udelukkende spillet om seedninger til kvartfinalerne i den indledende runde.

Kampene i pulje A spilledes 2 × 45 minutter, mens kampene i pulje B blev spillet 2 × 30 minutter.

Pulje A

Pulje B

Finalekampe 

I slutspillet spilledes alle kampe 2 × 30 minutter, bortset fra semifinalerne, bronzekampen og finalen, hvor der blev spillet 2 × 45 minutter.

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 Mesterskabets hjemmeside, Division A    
 Mesterskabets hjemmeside, Division B

Referencer 

2018
Bandy i 2018
Sport i Khabarovsk
Sport i Harbin